Michael Owen (n. 1980) – rugbista gallese
 Michael Owen (n. 1979) – calciatore inglese.